hout - secundair xyleem van zaadplanten, hoofdbestanddeel van veel bomen
Hout (element) - in de Chinese astrologie
houtstof - dat voorkomt in de celwand van verschillende plantencellen
bos - ook wel hout genoemd
het deel van een orkest dat bestaat uit houtblazers

Geografie 
Hout (Limburg) - buurtschap in de gemeente Peel en Maas
Hout (Breda) - buurtschap in Noord-Brabant
Hout (Geldrop) - buurtschap in Noord-Brabant
Almere Hout - stadsdeel van Almere, provincie Flevoland
Hout Noord (Almere) - wijk in bovenstaand stadsdeel
 De Hout - buurtschap en weg in de gemeente Drechterland, provincie Noord-Holland
Den Hout - dorp in de gemeente Oosterhout, provincie Noord-Brabant
 Haarlemmerhoutkwartier, een wijk in Haarlem
 Den Hout (Haarlem) - een voormalige buurt in deze wijk
Delftse Hout - park nabij Delft

 De Hout - verkorte naam van de Haarlemmerhout en de Alkmaarderhout
 De Hout - verkorte naam voor het voormalige voetbalstadion de Alkmaarderhout, in Alkmaar
Emmerhout - woonwijk in de gemeente Emmen
 't Hout - bijnaam voor Mierlo-Hout

Als achternaam: 
 Cor van Hout - Nederlands crimineel